L'abréviation sup  peut signifier :
 supérieur
 en mathématiques,  sup est la notation utilisé pour désigner la borne supérieure d'un intervalle ;
 math sup
 superscript, mot anglais signifiant exposant (au sens typographique)
 on retrouve notamment cette abréviation en HTML où la balise <sup></sup> permet de placer du texte en exposant.
 Exemple : l'expression A<sup>c</sup> donne Ac.

L'acronyme SUP peut signifier :
 Spherical Unit Provided, nom d'un groupe de death metal ou doom metal.
 Servitude d'utilité publique en droit de l'urbanisme français.
 Stand up paddle, façon de surfer avec une pagaie debout sur la planche.
 Service Universitaire de Pédagogie

Homonymie d'acronyme